Die Inter-Provincial Trophy 2019 (aus Sponsoringgründen auch Test Triangle Inter-Provincial Trophy 2019) war die siebte Saison des nationalen Twenty20 Cricket-Wettbewerbes in Irland der vom 22. Juni bis zum 18. August 2019 ausgetragen wurde. Es war die dritte Austragung des Wettbewerbes, die vom Weltverband International Cricket Council Twenty20-Status verliehen bekommen hat. Northern Knights konnte zum ersten Mal den Trophy gewinnen, nachdem sie das Cricket-Festival in Juni gewannen und den nachfolgenden Cricket-Festival in August wegen des regnerischen Wetters abgesagt wurde.

Format 
Jede Mannschaft spielte gegen jede andere jeweils zweimal. Für einen Sieg gab es 4 Punkte, für ein No Result oder Unentschieden 2 Punkte. Einen Bonuspunkt gab es, wenn die Run Rate 1,25-mal so groß ist wie die des Gegners.

Resultate 
Tabelle

Spiele

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Inter-Provincial Trophy
Irische Cricket-Saison 2019